Muizz ist der Familienname folgender Personen:

 Al-Muʿizz (~930–975), vierter Kalif der Fatimiden und der 14. Imam der Ismailiten
 Al-Muʿizz ibn Bādīs az-Zīrī (1008–1062), vierter Herrscher der Ziriden in Ifriqiya (1016–1062)

Siehe auch:
 Muis